El término agudo puede referirse a:
 Agudo, definición general.

Usos 
 Sonido agudo.
 Ángulo agudo, el que es menor al ángulo recto.
 Palabra aguda, la que se acentúa en la última sílaba.
 Enfermedad aguda, la que tiene un inicio y un fin claramente definidos.
 Acento agudo, acento gráfico.

Organizaciones 
 Aguda (organización LGBT).

Toponimia 
 Agudo (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Agudo (Rio Grande do Sul), municipio de Rio Grande do Sul, Brasil.
 Agudos (São Paulo), municipio de São Paulo, Brasil.
 Agudos do Sul, municipio de Paraná, Brasil.
 Aguda (Figueiró dos Vinhos), en Figueiró dos Vinhos, Portugal.